Le Grand Prix mondial de snooker 2017 (World Grand Prix en anglais), tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2016-2017 de snooker, s'est déroulé du 6 au 12 février 2017 au Guild Hall de Preston dans le comté de Lancashire en Angleterre. Cette troisième édition de l'épreuve est parrainée par l'entreprise Ladbrokes, société de paris sportifs britannique.

Le joueur Anglais Shaun Murphy, tenant du titre, est éliminé en quarts de finale par le Gallois Ryan Day. L'Anglais Barry Hawkins bat Ryan Day en finale sur le score de 10 frames à 7.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Liste des qualifiés 
Selon une liste spécifique établie sur une seule année , les 32 joueurs qualifiés sont ceux ayant obtenu le plus de points depuis les Masters de Riga 2016 (juin 2016) jusqu'aux Masters d'Allemagne 2017 (février 2017).

Tableau final

Finale

Centuries 

 145, 107  Judd Trump
 142  Martin Gould
 141, 129, 128, 120, 114, 106, 102  Barry Hawkins
 140  Mark Allen
 137, 128  Ronnie O'Sullivan
 134  Ryan Day
 129, 109  Liang Wenbo
 125, 123, 114, 105, 102  Marco Fu
 122  Joe Perry
 121  Jamie Jones
 108  Neil Robertson
 102  Tom Ford

Références

Liens externes 
  

Grand Prix mondial de snooker
Snooker en 2017
Sport en Angleterre en 2017
Sport en février 2017